Lazar Marković, cyr. Лазар Марковић (ur. 2 marca 1994 w Čačaku) – serbski piłkarz występujący na pozycji napastnika w angielskim klubie Fulham F.C.

Kariera 
Marković jest wychowankiem Partizana Belgrad. W 2011 roku dołączył do kadry pierwszego zespołu tego klubu. W rozgrywkach Super liga Srbije zadebiutował 29 maja 2011 roku w meczu z FK Sevojno (2:1). 11 lipca 2011 roku podpisał pierwszy w swojej karierze profesjonalny kontrakt mający obowiązywać przez pięć lat.

10 czerwca 2013 roku podpisał kontrakt z SL Benfica, przechodząc do portugalskiego zespołu za kwotę 10 milionów euro. W 2014 roku został zawodnikiem angielskiego Liverpoolu. Sezon 2015/2016 spędził na wypożyczeniu w tureckim Fenerbahçe SK, a na sezon 2016/2017 został wypożyczony do portugalskiego Sportingu.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 22 lutego 2019 r.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Reprezentanci Serbii w piłce nożnej
Piłkarze FK Partizan
Piłkarze SL Benfica
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze Fenerbahçe SK
Piłkarze Sportingu CP
Piłkarze Hull City A.F.C.
Piłkarze RSC Anderlecht
Piłkarze Fulham F.C.
Ludzie urodzeni w Čačaku
Urodzeni w 1994